Аревашат () вірменські села:
 Аревашат (Армавір) — село у марзі у (області) Армавір, Республіка Вірменія;
 Аревашат (Гадрут) — село у Гадрутському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.